Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Sáinz – argentyński piłkarz
 Renato Sáinz – boliwijski piłkarz